Sorriso – espressione del volto umano
 Sorriso – comune nello Stato del Mato Grosso in Brasile
 Sorriso – singolo del cantautore italiano Calcutta